«Ouragan» («Ураган», также был издан в англ. версии под титулом  «Irresistible») — первый сингл Стефани (принцессы Монако). Вышел в 1986 году. Песня также вошла в её дебютный альбом Besoin.

Во Франции сингл имел огромный успех. Он поднялся на 1 место национального чарта и находился там 10 недель. В Швейцарии сингл достиг 11 места, в Германии — 2-го.

В 1986 году сингл получил платиновую сертификацию во Франции за продажи в стране в 1 миллионе экземпляров.

«Ouragan» стал первым синглом в истории, проведшим на вершине французского синглового чарта 10 недель или более.

Список композиций 

 7"-й сингл
A-side :
 "Ouragan" — 3:40
B-side :
 "Irresistible" — 3:45

 12"-й сингл
Сторона A:
 "Ouragan" — 7:00
Сторона B:
 "Ouragan" — 4:35
 "Irresistible" — 3:40

 7"-й сингл (англ. версия)
Сторона A:
 "Irresistible" — 3:44
Сторона B:
 "Ouragan" — 3:59

 12"-й макси-сингл maxi (англ. версия)
Сторона A:
 "Irresistible" (long) — 7:03
Сторона B:
 "Ouragan" — 4:26
 "Irresistible" (short) — 4:44

 12"-й макси-сингл (обе версии)
Сторона A:
 "Ouragan" / "Irresistible" (extended version) — 7:00
Сторона B:
 "Irresistible" — 4:40
 "Ouragan" — 4:35

Чарты и продажи

Недельные чарты 

1 Под титулом «Irresistible».

Итоговые чарты за год

Сертификации

Примечания 

Синглы 1986 года
Песни 1986 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции